Möllmark ist der Name zweier Orte:

 Möllmark in Deutschland, siehe Mohrkirch
 Möllmark in Dänemark, siehe Broager Sogn